Neerbeek (dorp), een dorp in de Nederlandse provincie Limburg.
Neerbeek (beek), een beek die ontspringt in Belgisch Limburg.
 Neerbeek, een dorp in de Belgische provincie Waals-Brabant. De Franstalige naam voor het dorp luidt: Piétrebais.